Lepmets ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Lepmets (* 1987), estnischer Fußballtorwart
 Tõnno Lepmets (* 1938), estnischer Basketballspieler